Cecconi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Cecconi (20. Jahrhundert), italienischer Schauspieler
 Andrea Cecconi (* 1984), italienischer Politiker 
 Eugenio Cecconi (1834–1888), italienischer Erzbischof
 Flavio Cecconi (1923–2001), italienischer Fußballspieler
 Luca Cecconi (* 1964), italienischer Fußballspieler
 Luciano Re Cecconi (1948–1977), italienischer Fußballspieler
 Moisè Cecconi (1870–1963), italienischer Schriftsteller
 Monique Cecconi-Botella (* 1936), französische Komponistin und Musikpädagogin

Siehe auch:
 Ceconi